Le terme de Chambre du roi peut désigner : 

 La chambre royale au château de Versailles ;
 Le personnel de la Maison du roi chargé de sa Chambre, c'est-à-dire de sa vie domestique (par opposition à la Chapelle et à l'Écurie).